

Nom commun 

 Dans le domaine des transports, un virage est une courbe formée par une voie de circulation.
 Par extension, on parle de virage (à angle droit, à 90°, à 180°) pour désigner une modification très marquée dans une ligne politique, dans un parcours professionnel ou artistique.
Dans un stade, le virage est la zone des tribunes située dans l'axe des buts.
Dans le domaine du ski, on parle de stem.
 En photographie, un virage est un traitement chimique supplémentaire effectué lors du tirage photographique noir et blanc, donnant une couleur dominante à l'épreuve.
 En mécanique, le virage est l'étape cruciale de la mise en rotation ou à l'arrêt d'une machine tournante comme les turbines à combustion ou à vapeur, qui doit éviter d'en faire fléchir le rotor.

Divers 

 Virage était un réseau d'entretien et réparation rapide automobile.
 Virage était le pseudonyme du footballeur professionnel hongrois Edmond Weiskopf (ou Ödön Virág, 1911-1996) sous le régime de Vichy pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui a joué en France et même pour l'équipe France A à l'époque.
Virage est un album de la chanteuse Sylvie Vartan.
 L'Aston Martin Virage est un modèle de voiture conçu et fabriqué par le constructeur automobile britannique Aston Martin. On distingue l'Aston Martin Virage (V8), construite de 1988 à 1996, et l'Aston Martin Virage (V12), construite de 2011 à 2012.